Teshio (provincie) - voormalige provincie in de prefectuur Hokkaido
 Teshio District - district in de prefectuur Hokkaido
 Teshio (Hokkaido) - plaats in de prefectuur Hokkaido
 Teshio (gebergte) - gebergte op het eiland Hokkaido
 Teshio (rivier) - rivier op het eiland Hokkaido